Слепни́ () — самый обширный род семейства слепней, насчитывающий более 1000 видов. Распространён во всех зоогеографических областях, кроме Антарктики.

Внешнее строение 
Различного размера (от 10 до 30 мм) мухи преимущественно тёмной окраски. Глаза обычно без волосков. В отличие от родов Hybomitra и Atylotus, у самок Tabanus отсутствует глазковый бугорок. Крылья у большинства видов прозрачные, но у некоторых видов крылья могут быть с характерным рисунком (Tabanus marmorosus). Тело личинки от 16 до 48 мм. Окраска тела, обычно, светлая, реже — оранжево-коричневая (Tabanus miki). Анальный сегмент покрыт щетинами. Размеры тела куколок от 13 до 48 мм. Лобные бугры головы разделены на наружные и внутренние. Брюшные зубцы в анальной розетке длиннее спинных.

Биология 
Личинки живут в реках с быстрым течением (Tabanus cordiger) или почвах с различным режимом увлажнения от значительно переувлажнённых (Tabanus autumnalis) до сухих пустынных (Tabanus sabuletorum). Самки всех видов нуждаются в питании кровью и способны переносить такие трансмиссивные заболевания, как туляремию, сибирскую язву и трипаносомоз. Автогенное развитие яиц первого гонотрофического цикла отмечено только у Tabanus bovinus.

Классификация и распространение 
По разным источникам в составе рода насчитывают то 1200 до 1340 валидных видов. Несмотря на большое видовое разнообразие, род Tabanus не разделяют на подроды, а только на группы видов. Возможно, род является парафилетической группой.

Отдельные представители 
Палеарктическая область
 
 
 
  заходит в Ориентальную область.
 
 
 
 
 
 
  заходит в Ориентальную область.
 
 
 
 
 

Афротропическая область
 
 
 
  заходит в Палеарктическую область.
 
 

Ориентальная область
 
 
 
 
 

Австралийская область
 
 
 
 
 
 
Неарктическая область
 
 
 
 
 
   
Неатропическая область

Цитогенетика 
В кариотипе у разных видов от 10 (Tabanus bromius, Tabanus miki) до 16 хромосом (Tabanus bifarius, Tabanus quatuornotatus).

Примечания 

Tabaninae
Роды двукрылых